{{Infobox voetbalclub
| clubnaam             = Newcastle United – Seizoen 1997/98
| afbeelding     = SFEC UK StJames Newcastle 01.JPG
| volledigenaam = Newcastle United Football Club
| bijnaam = The Magpies, The Toon Geordies
| opgericht = 1881 als Stanley 1892 als Newcastle United
| stadion = St. James' Park, Newcastle upon Tyne
| capaciteit = 36.806
| voorzitter =  Freddy Shepherd
| eigenaar = 
| trainer =  Kenny Dalglish (sinds 11-1-1997)
| competitie =  Premier League
| resultatenHuidig = Newcastle United FC 2015/16
| pattern_la1        = _nufc9799h
| pattern_b1         = _nufc9799h
| pattern_ra1        = _nufc9799h
| pattern_sh1        = _nufc9799h
| pattern_so1        = _nufc9799h
| leftarm1           = FFFFFF
| body1              = FFFFFF
| rightarm1          = FFFFFF
| shorts1            = 000000
| socks1             = 000000
| pattern_la2        = _nufc9798a
| pattern_b2         = _nufc9798a
| pattern_ra2        = _nufc9798a
| pattern_sh2        = _nufc9798a
| pattern_so2        = _nufc9798a
| vorig_seizoen         = 1996/97
| volg_seizoen          = 1998/99
}}
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 1997–1998. Het was het vijfde opeenvolgende seizoen dat de club uit Noord-Engeland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Newcastle was in het voorafgaande seizoen voor de tweede keer op rij als tweede geëindigd in de competitie, achter Manchester United. In de zomer versterkte de club zich met onder anderen de Deense aanvaller Jon Dahl Tomasson, die werd overgenomen van sc Heerenveen. Andere nieuwkomers waren de oudgedienden Stuart Pearce (Nottingham Forest), Ian Rush (Leeds United) en John Barnes (Liverpool). Doelman Shay Given werd weggeplukt bij Blackburn Rovers.

Onder leiding van trainer-coach Kenny Dalglish kende Newcastle een grillig seizoen, dat uiteindelijk werd besloten met de dertiende plaats in de eindrangschikking.

Op basis van de tweede plaats had Newcastle United zich geplaatst voor de voorronde van de UEFA Champions League 1997/98. Na Croatia Zagreb over twee duels te hebben verslagen, belandde de club in groep C van het hoofdtoernooi, met Barcelona FC, PSV Eindhoven en Dinamo Kiev. The Magpies'' eindigden als derde en voorlaatste, waardoor uitschakeling een feit was.

In het toernooi om de FA Cup wist de club door te dringen tot de finale. Daarin werd met 2-0 verloren van Arsenal, dat de zege dankte aan treffers van Marc Overmars en Nicolas Anelka. In de strijd om de Football League Cup ging Newcastle United in de kwartfinales onderuit. Liverpool won op St. James' Park met 2-0. In de verlenging scoorden Michael Owen en Robbie Fowler.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 1997/98 en op de dertiende plaats eindigden in de eindrangschikking.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken

1998
Newcastle United FC